Список видов, входящих в род  семейства Пальмовые (Arecaceae)
Источник: World Checklist of Selected Plant Families

Примечания

Ссылки 
  Список видов рода Атталея по данным сайта The Plant List 

Атталея
Атталея